Pati o patí puede hacer referencia a:

 diminutivo cariñoso de Patricia (nombre);
pati o patí, empanada caribeña rellena de carne o papas;
patí (Luciopimelodus pati), pez gato que habita las aguas dulces de la Cuenca del Plata;
 pati (Carica augusti), árbol floral, especie amenazada del Perú;
en idioma catalán, un patio;
pati, título honorífico en la India;
shital pati, esterilla de murta tradicional de Bengala, India y Bangladés;
o a los lugares:

 Pati, localidad en Madia Pradés, India;
 regencia de Pati, en la isla de Java, Indonesia;
 río Pati, afluyente del Jutaí, Brasil.

No confundir con Patti (desambiguación).